Die Stunde (von  ‚Stehen‘, ‚Aufenthalt‘) steht für:
 eine Zeiteinheit, siehe Stunde
 eine Unterteilung des Winkels im Zeitmaß (Stundenmaß)
 ein altes Wegmaß, siehe Wegstunde
 im älteren Pietismus eine erbauliche Zusammenkunft, siehe Stundisten
 die 12 Schutzgöttinnen der verschiedenen Tageszeiten, siehe Horen (Mythologie)
 in der Bergmannssprache die horizontale Richtung, siehe Stunde (Bergbau)

Stunde ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Stunde (1899–1942), estnischer Flugpionier

Siehe auch:
 Die Stunde
 Eine Stunde